Fabriczy ist der Familienname von:

 Cornelius von Fabriczy (1839–1910), aus Ungarn stammender Kunsthistoriker
 Michael Kovats de Fabriczy (1724–1779), ungarischer Kavallarist, der im amerikanischer Unabhängigkeitskrieg fiel